

Sigle 
 Kosovo Protection Corps
klebsiella pneumoniae

Aziende 
 Kuwait Petroleum Corporation

Codici 
 KPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Clarence (Alaska) (Stati Uniti)
 kpc – codice ISO 639-3 della lingua curripaca

Altro 
 kpc – simbolo del kiloparsec